Church End (East Riding of Yorkshire)
 Church End (Suffolk)